Blaha oder Bláha (weibliche Form Blahova oder Bláhová) ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Bláha (1892–1965), tschechischer Hochschullehrer
 August Blaha (1888–??), österreichischer Fußballspieler
 Barbara Blaha (* 1983), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Barbara Blaha Pfeiler (* 1952), österreichische Linguistin
 Bertha Zahourek-Blaha, Ehename von Bertha Zahourek (1896–1967), österreichische Schwimmerin
 Constantin Blaha (* 1987), österreichischer Wasserspringer
 Dagmar Blaha (* 1952), deutsche Archivarin

 Herbert Blaha (1918–2002), deutscher Chirurg und Internist
 Inocenc Arnošt Bláha (1879–1960), tschechischer Soziologe und Philosoph
 Jan Blaha (1938–2012), tschechischer Geistlicher, Geheimbischof in der Tschechoslowakei
 Jaroslav Bláha (* 1952), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 John E. Blaha (* 1942), US-amerikanischer Astronaut
 Josef Bláha (1924–1994), tschechischer Schauspieler
 Lubomír Blaha (* 1978), tschechischer Fußballspieler
 Lujza Blaha (1850–1926), ungarische Schauspielerin und Sängerin
 Lukas Blaha (* 1988), österreichischer Handballspieler
 Marián Blaha (1869–1943), slowakischer Geistlicher
 Martin Bláha (* 1977), tschechischer Radrennfahrer
 Matthias Blaha (* 1970), deutscher Geistlicher und Buchautor
 Maxi Blaha (* 1972), österreichische Schauspielerin
 Ottokar Blaha (1912–1997), österreichischer Philosoph
 Paul Blaha (1925–2002), deutschsprachiger Autor und Publizist
 Richard Bláha (* 1973), tschechischer Komponist
 Václav Bláha (1901–1959), tschechischer Komponist
 Vladislav Bláha (* 1957), tschechischer Gitarrist und Musikpädagoge
 Walter Blaha (* 1946), deutscher Archivar

Siehe auch:
 Blacha

Blaha steht für:
 (22442) Blaha, Asteroid des Hauptgürtels